Chorin Ferenc (1842–1925) politikus
Chorin Ferenc (1879–1964) üzletember